Álbum
Blá Blá Blá (álbum) – lançado em 2004 pelo grupo Rouge

Canção
"Blá Blá Blá" (canção de Rouge) – canção lançada em 2004 
"Blah Blah Blah" (canção de Kesha) — canção lançada em 2010
"Blah Blah Blah" (canção de Armin van Buuren) — canção lançada em 2018

Pessoas
Moses Blah
Desambiguação